Pian Camuno – comune italiano in provincia di Brescia.
Pian di Scò – comune italiano in provincia di Arezzo.
Pian del Voglio – frazione di San Benedetto Val di Sambro, conosciuta soprattutto per un casello autostradale sulla A1.